Dans la mythologie grecque, Géryon est un Géant à trois têtes.	
 En héraldique, le géryon ou gérion est une figure imaginaire inspirée du précédent.

Voir aussi 
 Gérion, une famille de crabes